Піттстаун () — назва географічних об'єктів у США:
 Піттстаун — невключена територія на перетині кордонів Александрія Тауншип і Юніон Тауншип в окрузі Гантердон штату Нью-Джерсі.
 Піттстаун — місто в окрузі Ренсселер штату Нью-Йорк.